Fehér acsalapu (Petasites albus).
Vörös acsalapu (Petasites hybridus).
Orvosi acsalapu ~ Közönséges acsalapu (Petasites officinalis)